Rocket Man (televisieserie), een Britse dramaserie uit 2005
Rocket Man (lied), een lied van Elton John uit 1972
Rocket Man: The Definitive Hits, een album van Elton John uit 2007
RocketMan, een film uit 1997 
The rocket man, een verhaal van Ray Bradbury in Nederland uitgegeven als De raketpiloot, basis voor de single van Elton John

Zie ook
Rocketman (doorverwijspagina)